A Temporada da NBA de 2003-04 foi a 58º temporada da National Basketball Association. O campeão foi o Detroit Pistons.

Playoffs

2003-04
NBA
NBA
Desporto nos Estados Unidos em 2003
Desporto nos Estados Unidos em 2004
Desporto no Canadá em 2003
Desporto no Canadá em 2004